Weedingia är ett släkte av blötdjur. Weedingia ingår i familjen Hanleyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Weedingia